Мелвин — фамилия.

Известные носители 
 Мелвин, Леланд Девон (род. 1964) — американский астронавт.
 Мелвин, Мекенна (род. 1985) — американская актриса.
 Мелвин, Мюррей (род. 1932) — английский актёр.
 Мелвин, Рэйчел (род. 1985) — американская актриса.
 Мелвин, Часити (род. 1976) — американская баскетболистка.

См. также 
 Лох-Мелвин — озеро на границе Ирландии и Великобритании, между графствами Литрим и Фермана.
 Мел (имя)